All Together Now est une expression anglaise qui signifie Tous ensemble maintenant.


All Together Now peut désigner :

Musique 
 All Together Now, une chanson des Beatles sortie en 1969 ;
 All Together Now, un album du groupe Argent sorti en 1972 ;

Cinéma 
 All Together Now, un film de Brett Haley sorti en 2020 ;

Télévision 
 All Together Now, un téléfilm de Randal Kleiser de 1975 ;
 All Together Now, une série télévisée australienne diffusée de 1991 à 1993 ;
 All Together Now, une série télévisée philippine diffusée de 2003 à 2004 ;
 , un film documentaire d'Adrian Wills sorti en 2008 sur le spectacle Love du Cirque du Soleil ;
 All Together Now, un format d'émission de compétition de chant créé par Endemol Shine UK ;
 All Together Now, la version britannique créée en 2018 ;
 All Together Now, la version australienne créée en 2018 ;
 Śpiewajmy razem. All Together Now, la version polonaise créée en 2018 ;
 All Together Now, la version italienne créée en 2019.